Stopování má více významů:

 Autostop
 čtení stop
 indiánské apod.
 trasologie, kriminalistická disciplína